Филократ (, ):
 Филократ — греческое мужское имя.
 Филократ — афинский оратор и политик IV в. до н. э. Его именем назван мирный договор, заключенный между Филиппом II и Афинами.
 Филократ (писатель) — древнегреческий историк.